Cal Canut (Biosca): masia de Biosca
 Cal Canut (Pinell de Solsonès): masia del terme de Sallent, al municipi de Pinell de Solsonès